Missione Ibis I – operazione militare italiana in Somalia in ambito ONU (23 dicembre 1992 – 7 aprile 1993)

Missione Ibis II – operazione militare italiana in Somalia in ambito ONU (maggio 1993 – marzo 1994)